Teixeirense – abitanti di Teixeira de Freitas
Teixeirense – abitanti di Teixeira
Teixeirense – abitanti di Teixeiras
Teixeirense – abitanti di Teixeirópolis